

Хавила ( «окружность»; ) — библейская страна; в ветхозаветной книге Бытия, в описании местоположения рая богатая золотом страна, окружённая рекой Фисон (Пишон) — одной из четырёх рек, вытекающих из Эдемского сада. Также Хавила служила обозначением границы той местности, по которой кочевали измаильтяне и амаликитяне.

Гипотезы о местонахождении 
Согласно библейскому тексту река Фисон «обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс» ().

Древние и современные экзегеты пытались отождествить землю Хавила с различными странами в Азии, Африке и даже Европе. Выдвигались следующие предположения:
 река Фисон — это Нил, а Хавила — Эфиопия или Абиссиния;
 Фисон — это река Фазис, впадающая в Чёрное море, а Хавила — в Колхиде на востоке от Чёрного моря;
 Фисон — это река Кура, берущая начало в Армении и впадающая в Каспийское море, равно как и река Аракс; и что к югу от Кавказского хребта гор и находилась Хавила; а если это действительно так, то страна Хавила отчасти соответствовала современной Грузии, или Араратской равнины /страна бога Халди/
 Хавила — это Офир, который помещали то в Индию, то в Аравию или землю сомалийцев на восточном берегу Африки.

Местность кочевников 
Что касается двух других библейских упоминаний в  и , то авторы БЭАН утверждали, что здесь под названием Хавила разумелась иная местность, отличавшаяся от упомянутой выше.
 В первой цитате указано, что потомки Измаила жили от Хавилы до Суры, что перед Египтом, на пути к Ассирии. Означенная страна, вероятно, называлась так по имени Хавила, сына Иоктана, и быть может была страна Хавлотаев на границах Каменистой и Счастливой Аравии. Она лежала на востоке от Шура () и Египта и по направлению к Ассирии.
 Из второй цитаты явствует, что названием Хавила обозначался город, находившийся во владениях амаликитян, которых поразил Саул от Хавилы до окрестностей Суры, что пред Египтом.

Примечания

Ссылки 
 

Земли Книги Бытия
Мифические государства
Ветхий Завет